Vaupés bezeichnet:

 Departamento del Vaupés in Kolumbien
 Río Vaupés in Kolumbien und Brasilien